Кори Чейз (, настоящее имя Одри Вирцбергер, , ) — американская порноактриса, лауреат премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 25 февраля 1981 года в Нью-Джерси. В порноиндустрии дебютировала в 2009 году, в возрасте около 28 лет.

Снималась для таких студий, как Pure Mature, Evil Angel, Brazzers, Digital Sin, Reality Kings, Naughty America, Forbidden Fruits Films, Mile High, Bangbros, Pure Play Media, Girlfriends Films, Mofos и других.

Снялась более чем в 220 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Craving MILFs 4,
 Broken Vows,
 Hottest Moms In Town,
 Make Her Submit,
 My Friend's Hot Mom 51,
 Naughty Anal MILFS 2,
 Pervs On Patrol 2,
 RK Prime 6,
 Twisted Family Secrets.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
MILF-порнография